MacKinlay Kantor (1904-1977), scrittore e sceneggiatore statunitense
Maxim Karlowitsch Kantor (n. 1957), pittore e grafico russo
Mickey Kantor (n. 1939), avvocato e politico del Partito democratico statunitense
Nicky Kantor  (n. 1983), regista cinematografico tedesco
Tadeusz Kantor (1915-1990), pittore, scenografo, regista e teorico teatrale polacco

Pagine correlate 
Cantor